Der World Happiness Report (etwa „Welt-Glücks-Bericht“) ist ein jährlich vom Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen veröffentlichter Bericht. Der Bericht enthält Ranglisten zur Lebenszufriedenheit in verschiedenen Ländern der Welt und Datenanalysen aus verschiedenen Perspektiven. Der Bericht wurde konzipiert von u. A. Jeffrey Sachs, Richard Layard und John F. Helliwell.

Entstehung des World-Happiness-Reports 
Im Juli 2011 lud die Resolution 65/309 der  Generalversammlung der Vereinten Nationen die Teilnehmerländer ein, das Glück ihrer Bevölkerung einzuschätzen und diese Daten zu nutzen, um ihre Politik besser ausrichten zu können. Am 2. April 2012 folgte ein Treffen auf höchster Ebene der UN, welches Wellbeing and Happiness: Defining a New Economic Paradigm genannt wurde. Den Vorsitz führten der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und der Premierminister von Bhutan, Jigme Thinley. Bhutan ist das einzige Land der Welt, welches das sogenannte Bruttonationalglück anstelle des Bruttoinlandsproduktes als hauptsächlichen Entwicklungsindikator nutzt.

Der erste World Happiness Report wurde als grundlegender Text des obigen Treffens am 1. April 2012 herausgegeben und zog internationale Beachtung auf sich. Der Report umfasste den Zustand des weltweit empfundenen Glücks und der Lebenszufriedenheit, die Gründe für Glück und Unglück sowie politische Folgerungen, die durch Fallstudien belegt wurden. 2013 kam der zweite World Happiness Report heraus und seitdem wurde, mit Ausnahme des Jahres 2014, jährlich ein neuer Report erstellt. Die Berichte nutzten hauptsächlich Daten des Gallup World Poll, der von der Gallup Organization mit Hauptsitz in Washington, D.C. durchgeführt wird. Jeder Report ist allgemein zugänglich und kann von der Website des World Happiness Report heruntergeladen werden.

Bewertungs-Inhalte 
In den Berichten beschreiben Experten unterschiedlicher Wissenschaften wie Wirtschaft, Psychologie, Umfrageanalyse und Statistik, wie das Messen des Wohlbefindens effektiv genutzt werden kann, um den Fortschritt von Nationen zu erfassen. Jeder Report ist in Kapitel gegliedert. Diese befassen sich u. a. mit Lebenszufriedenheit, psychischer Gesundheit, den objektiven Folgen von Lebensglück und Zufriedenheit, der Wichtigkeit von Wertvorstellungen und daraus folgenden politischen Implikationen. Diese Untersuchung entsteht parallel mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die den OECD Better Life Index erstellt hat, um eine objektive Messbarkeit für subjektives Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit zu schaffen.

Der World-Happiness-Report verwendet Bewertungskriterien, die auf statistischen Erhebungen basieren und nicht das subjektive individuelle Glücklichsein der Menschen wiedergeben. Der World-Happiness-Report ist insofern die Erfindung von moralischen Instanzen, also einer Obrigkeit, die diese Bewertungskriterien festlegt und nicht das Ergebnis einer anonymen und repräsentativen Befragung, die lauten könnte: "Bist du glücklich mit deinem Leben? Warst du es? Wirst du es sein?".

Die sehr komplizierten Bewertungskriterien für das Jahr 2020 sind in etwa das Bruttoinlandsprodukt, der soziale Zusammenhalt, die gesunde Lebenserwartung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Großzügigkeit und der Korruptionswahrnehmungsindex. Andere sehr wichtige Kriterien wie das politische System, zum Beispiel Demokratie oder Diktatur, und die geografischen Einflüsse von Klima und Umwelt werden nicht direkt berücksichtigt.

Länder nach dem World Happiness Report 2022 
Im World Happiness Report des Jahres 2022 belegte Finnland erneut den ersten Platz. Deutschland nimmt den 14. Platz ein.

Länder nach dem World Happiness Report 2020 
Im World Happiness Report des Jahres 2020 belegte Finnland den ersten Platz.

Länder nach dem World Happiness Report 2017 
Im World Happiness Report des Jahres 2017 belegte Norwegen den ersten Platz.

Siehe auch 

 Demokratieindex
 Freedom House
 Demokratiemessung
 Liste der Staatsformen und Regierungssysteme
 Freiheitsindex
 List of freedom indices

Einzelnachweise 

UN-Bericht
Liste (Staaten)